Osoby o nazwisku Richelmy:
 Agostino Richelmy – rzymskokatolicki biskup
 Lorenzo Richelmy – włoski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny